Беррокаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 126 км². Население — 358 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Berrocal — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 - Web oficial del Ayuntamiento de Berrocal

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы